The Greatest Hits — вторая европейская компиляция американской певицы и актрисы Шер, выпущенная 30 ноября 1999 года на лейбле WEA Records. Альбом достиг № 7 в британском альбомном чарте и попал в топ-10 в нескольких странах Европы и остальной части мира. Сборник хитов не был выпущен в США, так как в этом же году там вышла компиляция If I Could Turn Back Time: Cher's Greatest Hits. На сегодняшний день альбом продан тиражом более 4 млн копий.

Список композиций

Над альбомом работали 
 Вокал: Cher
 Вокал: Sonny Bono
 Продюсер: Cher
 Продюсер: Mark Taylor
 Продюсер: Peter Asher
 Продюсер: Brian Rawling
 Продюсер: Sonny Bono
 Фото: Michael Lavine

Чарты и сертификации

Чарты

Годовые чарты

Сертификации 

|align="left"|Австрия (IFPI)
|align="left"|Платиновый
|align="left"|50,000x
|-

|align="left"|Нидерланды (NVPI)
|align="left"|Платиновый
|align="left"|100,000^
|-
|align="left"|Новая Зеландия (RIANZ)
|align="left"|Платиновый
|align="left"|15,000
|-

|align="left"|Швеция (GLF)
|align="left"|2× Платиновый
|align="left"|160,000^
|-

Примечания 

Сборники 1999 года
Альбомы, спродюсированные Питером Эшером